Piranha's, een vis die in de rivieren van Zuid-Amerika leeft 
 Piranhas (Alagoas), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Alagoas 
 Piranhas (Goiás), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Goiás 
 Piranhas (rivier), een rivier in de Braziliaanse deelstaten Paraíba en Rio Grande do Norte

Zie ook
 Piranha (doorverwijspagina)